Arvind Parmar ha battuto in finale Lu Yen-Hsun 6-3, 63-7, 6-3.

Teste di serie 

 Lu Yen-Hsun (finale)
 Danai Udomchoke (quarti di finale)
 Arvind Parmar (Campione)
 Michal Tabara (semifinali)

 Wang Yeu-tzuoo (quarti di finale)
 Fred Hemmes (primo turno)
 Jurij Ščukin (secondo turno)
 Peter Luczak (secondo turno)

Tabellone

Finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 

Ho Chi Minh Challenger 2004